Flötzbach ist ein Gewässername:

 Flötzbach (Fallbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Fallbachs (zur Haidenaab) in Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Flötzbach (Nau), auch Flöz, rechter Zufluss der Nau in Langenau, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Flötzbach, auch Paulusbrunner Bach, deutscher Name des Sklářský potok, rechter Zufluss der Mies, tschechisch Mže, in der Talsperre Lučina bei Tachov, Okres Tachov, Plzeňský kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Flotzbach